Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1965/1966) była 55. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna LASK Linz. Nowym mistrzem Austrii został zespół Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej
1965 w Austrii
1966 w Austrii